Zwikker ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Zwikker (1900–1985), niederländischer Physiker
 Jan Jacobus Lijnst Zwikker (1890–1956), niederländischer Pharmazeut und Hochschullehrer
 Serge Zwikker (* 1973), niederländischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Zwikker-Reaktion